Les prophètes de l'islam (nabî, ) sont les différents prophètes reconnus par les musulmans.
 On utilise parfois la locution « Prophète de l'islam » pour désigner Mahomet, le fondateur de cette religion.